San Ferdinando, gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria
 San Ferdinando di Puglia, gemeente in de Italiaanse provincie Barletta-Andria-Trani
 San Ferdinando (Napels), wijk in de Italiaanse stad Napels